

Широка — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край
 Широка — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край
 Широка — присілок, Нікольський район, Вологодська область

Широка — річка в Донецькій області, впадає до Азовського моря
 Широка — річка у Волинській області, права притока Турії

Див. також 
 Вулиця Широка